Rajewski − sioło (wieś) w Rosji, w Baszkirii

Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander (Rajewski) − prawosławny duchowny, biskup
 Andrzej Rajewski − polski nauczyciel i działacz polityczny, socjolog
 Bartosz Rajewski − rzymskokatolicki duchowny, felietonista
 Jan Rajewski − polski matematyk
 Łukasz Rajewski − polski zawodnik mieszanych sztuk walki i kick-bokser
 Michaił Rajewski − prawosławny duchowny, działacz słowianofilski
 Nikołaj Rajewski − rosyjski wojskowy
 Sawa (Rajewski) − prawosławny duchowny, biskup
 Stanisław Rajewski − polski lekkoatleta i wojskowy
 Teodor Rajewski − radziecki wojskowy i oficer WP
 Wojciech Rajewski − polski aktor teatralny i filmowy
 Zdzisław Rajewski − polski archeolog